Sean Pronger (né le  à Thunder Bay, en Ontario) est un ancien joueur canadien de hockey sur glace. Il a joué 260 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 7 équipes différentes après avoir été repêché par les Canucks de Vancouver au repêchage de 1991 en  ( au total). Il est le frère de Chris Pronger.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990 || Flyers de Thunder Bay || USHL || 48 || 18 || 34 || 52 || 61 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1990-1991 || Université d'État de Bowling Green || CCHA || 40 || 3 || 7 || 10 || 30 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1991-1992 || Université d'État de Bowling Green || CCHA || 34 || 9 || 7 || 16 || 28 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1992-1993 || Université d'État de Bowling Green || CCHA || 39 || 23 || 23 || 46 || 35 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1993-1994 || Université d'État de Bowling Green || CCHA || 38 || 17 || 17 || 34 || 38 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1994-1995 || Gulls de San Diego || LIH || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Monarchs de Greensboro || ECHL || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Cherokees de Knoxville || ECHL || 34 || 18 || 23 || 41 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Mighty Ducks d’Anaheim || LNH || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Bandits de Baltimore || LAH || 72 || 16 || 17 || 33 || 61 || 12 || 3 || 7 || 10 || 16
|-
| 1996-1997 || Mighty Ducks d’Anaheim || LNH || 39 || 7 || 7 || 14 || 20 || 9 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 1996-1997 || Bandits de Baltimore || LAH || 41 || 26 || 17 || 43 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 62 || 5 || 15 || 20 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1998-1999 || Aeros de Houston || LIH || 16 || 11 || 7 || 18 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Rangers de New York || LNH || 14 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Kings de Los Angeles || LNH || 13 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Bruins de Providence || LAH || 51 || 11 || 18 || 29 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Bruins de Boston || LNH || 11 || 0 || 1 || 1 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Moose du Manitoba || LIH || 14 || 3 || 5 || 8 || 21 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2000-2001 || Moose du Manitoba || LIH || 82 || 18 || 21 || 39 || 85 || 13 || 3 || 6 || 9 || 2
|-
| 2001-2002 || Crunch de Syracuse || LAH || 54 || 23 || 26 || 49 || 53 || 8 || 4 || 1 || 5 || 10
|-
| 2001-2002 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 26 || 3 || 1 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 78 || 7 || 6 || 13 || 72 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Crunch de Syracuse || LAH || 7 || 2 || 0 || 2 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Moose du Manitoba || LAH || 68 || 17 || 15 || 32 || 68 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Canucks de Vancouver || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Lions de Francfort || DEL || 51 || 6 || 10 || 16 || 78 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6

| 260 || 23 || 36 || 59 || 159 || 14 || 0 || 2 || 2 || 8

Références 

Naissance en novembre 1972
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Monarchs de Greensboro
Joueur des Cherokees de Knoxville
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Bandits de Baltimore
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)